bepoederde waterroofkever
 brilgeelgerande waterroofkever
 gestreepte waterroofkever
 gevlekte beekroofkever
 gevlekte geelgerande waterroofkever